Edward Morawski-Dzierżykraj (1892-1961) –  polski ziemianin, dyplomata, polityk, senator V kadencji w II Rzeczypospolitej
 Edward Osóbka-Morawski (1909-1997) – polski działacz socjalistyczny i polityk, premier

Zobacz też